O HB Tórshavn é um clube de futebol das Ilhas Faroe, da cidade de Tórshavn, fundado em 1904. É o mais vitorioso e tradicional time de futebol das Ilhas Faroe, e o segundo mais antigo.

História
Fundado em 4 de Outubro de 1904, o clube é o segundo mais antigo das Ilhas Faroe, disputou portanto com o TB Tvøroyri, o mais antigo, a primeira partida de futebol das Ilhas Faroe, em maio de 1909, o HB venceu por 3–1.

Porém, as Ilhas só organizaram um campeonato nacional em 1942. Os primeiros anos não foram de sucesso para o HB, ganhando seu primeiro título somente em 1955, neste mesmo ano venceu também a Copa das Ilhas Faroe, conseguindo seu primeiro double. Na década de 1970, a equipe marcou presença em quase todas as finais da Copa.

O melhor ano da história do time foi justamente o do seu centenário, em que ganhou três títulos: o Campeonato Faroês, a Copa das Ilhas Faroe e a Copa Atlântica, jogo disputado entre o campeão faroês e o campeão islandês.

Títulos
 Campeonato Faroês: 24
 1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2020.
 Copa das Ilhas Faroe: 27
 1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019.
 Supercopa das Ilhas Faroe: 2
 2009, 2010.
 Copa Atlântica: 1
 2004.

Retrospecto nas competições europeias

Resultados em casa em negrito.

Notas

Ligações externas
 Página oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1904